Алекса́ндр Ива́нович Полови́нкин:
 Половинкин, Александр Иванович (1920—1945) — Герой Советского Союза.
 Половинкин, Александр Иванович (1937—2018) — ректор Волгоградского государственного технического университета.